Val 1985 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1985
Stortingsvalet i Norge 1985
Riksdagsvalet i Sverige 1985